Kanak Sprak steht für:
 Kanak Sprak – 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft, Buch von Feridun Zaimoğlu (1995)
 eine durch das Buch von Zaimoğlu geprägte umgangssprachliche Bezeichnung für Migrantendeutsch, siehe auch: Kiezdeutsch